

Pessoas
William Blades - um importante gravador, impressor e biógrafo inglês

Localidades
Blades (Delaware) - uma cidade localizada no estado americano de Delaware

Outros
X-Blades - um jogo eletrônico

Desambiguação
Desambiguações de topônimos